esx – codice ISO 639-5 delle lingue eschimo-aleutine
 ESX – codice ISO 3166-2:GB dell'East Sussex